Onderweg (roman): De titel van de Nederlandstalige vertaling van het boek On the Road van Jack Kerouac;
 Onderweg (Abel): Een lied uit 2000 van de Nederlandse popgroep Abel;
 Onderweg (Marco Borsato): Een verzamelalbum uit 2002 van zanger Marco Borsato;
 Onderweg (album van Bazart): Een album van de Belgische band Bazart;
 Onderweg (single van Bazart): Een single van de Belgische band Bazart in samenwerking met S10
 OnderWeg: Een kerkelijk magazine.
 Onderweg: Een programma van de Evangelische Omroep op NPO Radio 5.